Jeremy Hunt (1966-), homme politique britannique
 Jeremy Hunt (1974-), cycliste britannique